Edward, Eddie eller Ed Jones kan henvise til:

Erhvervsfolk 
 Edward Jones (statistiker) (1856–1920), medstifter af Dow Jones & Company
 Edward D. Jones (1893–1982), investment banker
 Edward Jones Investments, et selskab grundlagt af Edward D. Jones
 Edward D. "Ted" Jones (1925–1990), søn af investment bankeren Edward D. Jones
 Edward Lloyd Jones (1874–1934), Australsk kvægavler

Musik 
 Eddie "California" Jones, sanger i Emersons
 Eddie Jones (bassist) (1929–1997), amerikansk jazz-bassist
 Edward Elwyn Jones (født 1977), walisisk dirigent og organist
 Edward Jones (harpespiller) (1752–1824), walisisk harpespiller og forfatter
 Guitar Slim (Eddie Jones, 1926–1959), amerikansk guitarist

Sport 
 Ed Jones (amerikansk fodbold) (født 1951), tidligere amerikansk fodboldspiller; aka "Too Tall" Jones
 Ed Jones (racerkører), racerkører fra de Forenede Arabiske Emirater
 Edward Jones (fodboldspiller), engelsk fodboldspiller og træner
 Edward Jones (lacrossespiller) (1881–1951), britisk lacrossespiller
 The Edward Jones Dome (tidligere TWA Dome), en multiarena i St. Louis, der er hjemmebane for The Rams i NFL
 Eddie Jones (amerikansk fodbolddirektør) (1938–2012), tidligere direktør for Miami Dolphins
 Eddie Jones (fodboldspiller) (1914–1984), fodboldspiller for Bolton Wanderers og Swindon Town
 Eddie Jones (fodboldspiller, født 1952), engelsk professionel fodboldspiller
 Edward Jones (cricketspiller) (1896–1978), walisiskk cricketspiller

Politikere 
 Edward Jones (død 1609), engelsk politiker